Sekstant može značiti:
 Sekstant - navigacijski instrument
 Astronomski sekstant - astronomski instrument
 Sekstant (zviježđe) - malo ekvatorijalno zviježđe
 Sextant (album) - glazbeni album Herbiea Hancocka
 SEXTANT - Kodno ime za Konferenciju u Kairu 1943.